Pioneers of the West – film statunitense del 1927 diretto da Marcel Perez
Pioneers of the West – film statunitense del 1929 diretto da J.P. McGowan
Pioneers of the West – film statunitense del 1940 diretto da Lester Orlebeck